Triforce kan vara

Triforce – den magiska symbol som återfinns i spelserien The Legend of Zelda, se Trekraft
Triforce (arkadspel) – en arkadmaskin som till viss del bygger på samma hårdvara som används i Gamecube